Baixo ganho é uma qualificação utilizada para um determinado tipo de antena, onde ela consegue captar os sinais provenientes da fonte, sem necessitar que seja direcionada ao emissor. É uma antena que funciona apenas na faixa dos grandes comprimentos de onda eletromagnética, onde a freqüência é baixa e consequentemente, este tipo de antena transmite dados em uma velocidade menor quando comparada com uma antena de alto ganho.

Quando não se sabe onde se situa exatamente o emissor ou não seja possível ou não seja conveniente usar uma antena direcional, se utiliza uma antena de baixo ganho.

Essas antenas apenas amplificam poucos decibéis e são indicadas para locais montanhosos ou quando existem muitos obstáculos entre o emissor e o receptor.

Nas naves espaciais é comum que a antena de alto ganho, seja acompanhada de uma antena de baixo ganho, pois ela atua como um sistema de reserva em caso de mau funcionamento ou de dificuldade de direcionar a antena de alto ganho para uma antena receptora.

Ver também 
 Alto ganho

Telecomunicações
Eletromagnetismo